Koskensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Koskensaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa), 
 Koskensaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland), 
 Koskensaari (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 
 Koskensaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,87, long 30,31), 
 Koskensaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Koskensaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,42, long 30,67), 
 Koskensaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä), 
 Forsholmen (ö i Finland), Nyland, Lovisa, 
 Koskensaari (ö i Birkaland, Tammerfors), 

Robotskapade Finlandförgreningar